О́син — русская фамилия. Известные носители:
 Осин, Дмитрий Васильевич (1912—1987) — Герой Советского Союза.
 Осин, Евгений Викторович (1964—2018) — российский певец.
 Осин, Константин Тимофеевич (род. 1936) — советский режиссёр, сценарист документального, научно-популярного и игрового кино.
 
 Осин, Олег Иванович (род. 1939) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).
 Осин, Шамиль Абзалетдинович (род. 1961) — депутат мажилиса парламента Казахстана VII созыва.
 Осин, Ян Валерьевич (род. 1973) — российский классический и эстрадный певец, композитор.

См. также 
 Осина (значения)